Ugolino I Trinci – signore di Foligno dal 1321 al 1338
 Ugolino II Trinci – signore di Foligno dal 1343 al 1353
 Ugolino III Trinci – signore di Foligno dal 1386 al 1415